Transgene peut faire référence à :
 un transgène, mise en œuvre de la transgénèse ;
 Transgene une entreprise cotée au CAC Small et au Next 150.